HCW est un sigle qui peut désigner :
 Train à vapeur HCW (où HCW signifie Hull-Chelsea-Wakefield), une ancienne attraction touristique de la région administrative de l'Outaouais, au Québec.

HCW est un code qui peut désigner :
 , un aéroport à usage public dans le comté de Chesterfield, en Caroline du Sud, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports